Dorobanțu je název více míst v Rumunsku:

 Dorobanțu (župa Călărași) – obec v župě Călăraşi
 Dorobanțu (župa Tulcea) – obec v župě Tulcea
 Dorobanțu (Nicolae Bălcescu) – část obce Nicolae Bălcescu v župě Constanța
 Dorobanțu (Crângeni) – část obce Crângeni v župě  v župě Teleorman